

Toponyme 

 Dassi, commune située dans le département de Dokuy de la province de Kossi au Burkina Faso ;
 Dassi, localité située dans l'arrondissement de Bogo au Cameroun.

Patronyme 

 Cecília Dassi (née en 1989), actrice brésilienne ;
 Emmanuel Dassi Youfang (né en 1967), évêque camerounais.